Antônio Wilson Vieira Honório, Braziliaans voetballer en voetbaltrainer met bijnaam Coutinho
Cláudio Coutinho, Braziliaans voetbalcoach
Douglas Coutinho, Braziliaans voetballer
Florêncio José Ferreira Coutinho, Braziliaans componist, dirigent, organist, cantor (bas) en trompettist
Gino Coutinho, Nederlandse voetballer
Philippe Coutinho, Braziliaanse voetballer
Roel Coutinho, Nederlands arts
Victor Hugo de Azevedo Coutinho, Portugees marineofficier, professor en politicus
Vitório Maria de Sousa Coutinho, Portugees staatsman